Майк ван дер Хорн (; родился 15 октября 1992 года, Алмере) — нидерландский футболист, защитник клуба ««Утрехт». 

Выступал за молодёжную сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
5 июля 2013 года было объявлено, что ван дер Хорн должен перейти в амстердамский «Аякс». 11 июля Майк заключил с «Аяксом» четырёхлетний контракт. «Это лучший клуб в Нидерландах», именно так отозвался о своей новой команде 20-летний защитник. Неофициальный дебют Майка состоялся 13 июля в товарищеском матче с клубом «Валвейк», завершившемся победой «красно-белых» — 1:5. В начале второго тайма он заменил Тоби Алдервейрелда. В чемпионате Нидерландов за «Аякс» ван дер Хорн дебютировал 18 августа против «Фейеноорда», выйдя на замену в конце матча.

В июле 2016 года ван дер Хорн перешёл в валлийский «Суонси Сити», подписав с клубом трёхлетний контракт.

В сентябре 2020 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Арминия» из Билефельда, вышедшей в Бундеслигу.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

Статистика по сезонам 
По состоянию на 30 июля 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте swanseacity.net 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд